Библейский пояс:

 Библейский пояс — регион в Соединённых Штатах Америки.
 Библейский пояс — регион Нидерландов с сильными консервативными протестантскими традициями.